

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Elche: 2012-2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni